Municipio de Butterfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Butterfield (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Hot Spring.
 Municipio de Butterfield (condado de Missaukee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Missaukee.
 Municipio de Butterfield (condado de Watonwan, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Watonwan.
 Municipio de Butterfield (condado de Barry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Barry.